Ло́маная аллея — аллея на Каменном острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от 2-й Берёзовой аллеи до набережной реки Большой Невки.

История 
Название существовало в 1909—1955 годах в форме Западная Ломаная аллея, связано с тем, что находилась в западной части Каменного острова и её конфигурацией.

Достопримечательности 
 Парк «Тихий отдых»

 9-й Каменноостровский мост
 Большой канал
 20-й Каменноостровский мост

Примечания

Литература 
 
 
 

Каменный остров